Komáromi csata (1532) – a Habsburg és magyar folyami hadak összecsapása a Dunán, Komárom alatt
 Komáromi csaták – a császári és honvéd seregek összecsapásai 1848-ban Komárom alatt
 Komárom ostroma (1848–49) – a Klapka tábornok által védett Komárom császári ostroma a szabadságharc végén, amely tárgyalásos átadással végződött.